

Toponymes

Glenaire, localité du comté de Colac Otway.

Glenaire, ville du comté de Clay, dans le Missouri.
 , communauté non incorporée du comté d'Albemarle en Virginie.